Clubhouse Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clubhouse Lake (Florida)
 Clubhouse Lake (Minnesota)
 Clubhouse Lake (Nebraska)
 Clubhouse Lake (South Dakota)
 Clubhouse Lake (Wisconsin)